José Luis Pérez-Payá (1928-2022), footballeur international espagnol ;
 José Luis Pérez Soto (né en 1943), cavalier mexicain ;
 José Luis Pérez Pastor (né en 1978), homme politique espagnol ;
 José Luis Pérez Caminero (né en 1967), joueur de football espagnol ;
 José Luis Perez Pastor (19?-), tireur sportif espagnol ;
 José Luis Pérez (19?-1963), lutteur mexicain.